Marc Hogervorst (1980), een Nederlands voetballer
Theo Hogervorst (1956), een Nederlands wielrenner

Zie ook 
Hoogervorst (doorverwijspagina)